Hansdorf può riferirsi a:

 Großhansdorf (letteralmente "Hansdorf grande") – comune tedesco
 Hansdorf (oggi Košická Belá) – comune slovacco